Norwood kan syfta på:

 Norwood (film) – en komedifilm från 1970

Geografi

Storbritannien 

 Norwood, North Yorkshire, civil parish i England, 
 Upper Norwood – ett område i London

USA 

 Norwood, Georgia, ort, Warren County, 
 Norwood, Kentucky, ort, Jefferson County, 
 Norwood, Louisiana, ort, East Feliciana Parish, 
 Norwood, Missouri, ort, Wright County, 
 Norwood, North Carolina, ort, Stanly County, 
 Norwood, Ohio, ort, Hamilton County, 
 Norwood, Pennsylvania, ort, Delaware County, 
 Norwood, Illinois, ort, Peoria County, 
 Norwood, Massachusetts, ort, Norfolk County, 
 Norwood, Michigan, ort, Charlevoix County, 
 Norwood, New Jersey, ort, Bergen County, 
 Norwood, New York, ort, St. Lawrence County, 
 Norwood, Colorado, ort, San Miguel County,